Srebro fluorid se može odnositi na:

 Srebro subfluorid (disrebro monofluorid), Ag2F
 Srebro(I) fluorid (srebro monofluorid), AgF
 Srebro(II) fluorid (srebro difluorid), AgF2
 Srebro(III) fluorid (srebro trifluorid), AgF3
 Srebro diamin fluorid, materijal koji se koristi za zaustavljanje dentalnog karijesa.

Galerija